Jesse Jackson peut désigner :
 Jesse B. Jackson (1871-1947), un diplomate américain ;
 Révérend Jesse Jackson (1941-), pasteur et homme politique américain, militant des droits de l'homme ;
 Jesse Jackson, Jr. (1965-), homme politique américain, fils du précédent.